Johann Muckel (1814-1882), braconnier allemand
 Ute Mückel (née en 1967), triathlète allemande